Punjab – regione asiatica 
 Punjabi – stato indiano
 Punjabi – provincia del Pakistan
 Punjabis – gruppo etnico 
 Punjabi – lingua parlata dai Punjabi
 Punjabi – singolo di Timmy Trumpet con Dimatik del 2017